Fotbollsallsvenskan 1964 spelades 12 april–25 oktober 1964, och vanns av Djurgårdens IF. Vårsäsongen spelades 12 april–17 juni, och höstsäsongen spelades 6 augusti–25 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 22 mål: Krister Granbom, Helsingborgs IF

Publiksiffror 
 Högsta publiksiffra: 42 689 (IFK Göteborg–Örgryte IS 3–5, Nya Ullevi den 21 maj 1964)

Högst publiksnitt per lag 
 18 528: Örgryte IS
 18 349: IFK Göteborg
 15 230: Malmö FF

Svenska mästarna 

Djurgårdens IF:s spelare i allsvenskan 1964

Tränare: Torsten Lindberg

 Arne Arvidsson
 Hans "Tjalle" Mild
 Leif Eriksson
 Hans Karlsson
 Hans Nilsson
 Torsten Furukrantz
 Lars "Laban" Arnesson
 Leif Skiöld
 Peder Persson
 Olle "Lill-Lappen" Hellström
 Boris Johansson
 Jan Karlsson
 Gösta "Knivsta" Sandberg
 Ulf Schramm
 Lars-Olof Sandberg
 Bernt Andersson

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1964
1964
Fotbollssäsongen 1964